Denne liste over fredede fortidsminder i Næstved Kommune viser alle fredede fortidsminder i Næstved Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Se også Fredede fortidsminder på Danmarks søterritorium for fortidsminder i vandet ud for kommunens kyst.
 Fredede bygninger i Næstved Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Næstved Kommune
Næstved Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments